Okręty US Navy o nazwie USS "Kangaroo":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1943-46.

Kangaroo